Kurschatten steht für:
 Kurschatten 

Kurschatten ist der Titel der folgenden Filme:
 Bella Block: Kurschatten, 14. Folge der Filmreihe von Bella Block
 Der Staatsanwalt hat das Wort: Der Kurschatten, 56. Folge der Filmreihe Der Staatsanwalt hat das Wort
 Polizeiruf 110: Kurschatten, 231. Folge der Filmreihe Polizeiruf 110
 Der Kurschatten (1984), sowjetischer Spielfilm von 1984 

Siehe auch:
 Kurschattenbrunnen, Brunnen in Bad Wildungen